Cöster är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Fredrik Bernhard Cöster - journalist
 Fredrik Cöster - riksdagsman
 Fredrik Wilhelm Cöster
 Henry Cöster
 Margareta Brandby Cöster

Se även 
 Coster
 Köster